Die Saison 2000/2001 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die fünfundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TV Fischbek. Absteigen musste der GfL Hannover, der SC Potsdam zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 TSV Spandau Berlin
 USC Braunschweig
 TV Eiche Horn Bremen
 VC 68 Eichwalde
 CVJM Hamburg
 TV Fischbek Hamburg
 GfL Hannover
 USC Münster II
 1. VC Parchim
 SC Potsdam
 1. VC Schwerte

Die Juniorinnen des VC Olympia Berlin spielten in dieser Saison in der 1. Bundesliga.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurden die Roten Raben Vilsbiburg. Absteigen mussten Upline Starnberger See und Bayern Lohhof II.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 DJK Augsburg-Harlekin
 TuS Braugold Erfurt
 Hohnstädter SV
 VF Bayern Lohhof II
 VC Olympia Pirna
 TSV Schmiden
 SV Sinsheim
 Upline Starnberger See
 VfB Suhl
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Der VC Buchhof-Kempfenhausen trat in dieser Saison als „Upline Starnberger See“ an. Das Juniorinnen-Team VCO Pirna hatte wieder ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2000 01
Volleyballsaison 2000/01